En Pologne, Mostowo peut désigner :
dans la voïvodie de Mazovie
 Mostowo, village du powiat de Mława
 Mostowo, village du powiat d'Ostrołęka

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Mostowo, village.